Thür steht für:
 Thür, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Thür ist der Familienname folgender Personen:
 Garry Thür (* 1973; eigentlich Gerfried Thür), österreichischer Politiker und Manager
 Georg Thür (1846–1924), Architekt und preußischer Baubeamter 
 Gerhard Thür (* 1941), österreichischer Rechtshistoriker
 Hanspeter Thür (* 1949), Schweizer Jurist und Politiker
 Hilke Thür (* 1941), deutsch-österreichische Architektin, Bauforscherin und Klassische Archäologin
 Martin Thür (* 1982), österreichischer Fernsehjournalist und -moderator

Siehe auch:
 Tür (Eingang)
 Türr (Begriffsklärung)
 Thur (Begriffsklärung)
 Tur (Begriffsklärung)